Мария Виноградова:
 Виноградова, Мария Васильевна (более известна под фамилией Бендерская; 1894—?) — советский режиссёр-мультипликатор, художник, мультипликатор, кукловод.
 Виноградова, Мария Георгиевна (1886—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Виноградова, Мария Ивановна (1910—1990) — советская ткачиха-многостаночница, Герой Социалистического Труда.
 Виноградова, Мария Сергеевна (1922—1995) — советская актриса. Примечания